Die Copa México 1944/45 war die dritte Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs seit Einführung des Profifußballs in Mexiko. Teilnahmeberechtigt waren die 13 Mannschaften, die in der Saison 1944/45 in der höchsten Spielklasse vertreten waren. Pokalsieger wurde die erst zu Saisonbeginn gegründete Mannschaft des Puebla FC.

Modus 
Das Turnier wurde in der Vorrunde mit drei Gruppen ausgetragen, die – wie bereits im Vorjahr –  nach regionalen Gesichtspunkten zusammengestellt waren. Die Gruppe Zentral bestand aus den fünf in Mexiko-Stadt beheimateten Vereinen América, Asturias, Atlante, España und Marte. Die Gruppe West bestand aus den drei in Guadalajara beheimateten Traditionsvereinen Atlas, Club Deportivo Guadalajara und Club Deportivo Oro sowie dem neu gegründeten León FC aus der Stadt León. Die Gruppe Ost bestand aus den drei im Bundesstaat Veracruz beheimateten Vereinen CD Veracruz (aus der gleichnamigen Hafenstadt Veracruz), A.D.O. und Moctezuma (beide aus der Industriestadt Orizaba) sowie dem späteren Pokalsieger Puebla FC aus der gleichnamigen Stadt Puebla.

Vorrunde 
Die Begegnungen der Vorrunde wurden zwischen dem 26. April und 27. Mai 1945 ausgetragen.

Gruppe Ost

Tabelle

Spiele

Gruppe Zentrum

Tabelle

Spiele

Gruppe West

Tabelle

Spiele

Finalrunde

Viertelfinale 

Die Hinspiele des Viertelfinals wurden am 3. Juni 1945 und die Rückspiele am 10. Juni 1945 ausgetragen.

|}

1 Es wurde ein Entscheidungsspiel erforderlich, das am 13. Juni 1945 im Parque Felipe Martínez Sandoval ausgetragen und vom „Gastgeber“ CD Oro mit 5:3 gewonnen wurde.

Halbfinale 
Aufgrund von drei Halbfinalteilnehmern gab es nur eine Begegnung zwischen dem Puebla FC und dem CD Oro, die am 17. Juni 1945 im Parque Asturias ausgetragen wurde. Der Finalgegner Club América erreichte das Endspiel per Freilos.

|}

Finale 
Das Finale wurde am 24. Juni 1945 – ebenso wie das einzige Halbfinale – im Parque Asturias von Mexiko-Stadt ausgetragen. Für Eduardo Morilla, den Trainer des Puebla FC, war es bereits der zweite Pokalsieg in der mexikanischen Profiära, nachdem er bereits zwei Jahre zuvor mit Moctezuma erfolgreich war.  

|}

Mit der folgenden Mannschaft gewann der Puebla FC den Pokalwettbewerb der Saison 1944/45:

José Iborra – Mario Zendejas, Juan Ángel „Pito“ Pérez – Ramón „Gato“ Sánchez, Bruno Rodolfi, Filiberto Guerrero – Eladio Vaschetto, Miguel López, Arturo Chávez, Ricardo Alarcón, Guadalupe Velázquez; Trainer: Eduardo Morilla.

Siehe auch 
 Copa México

Einzelnachweise

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1944/45 bei RSSSF

1944
Fußballsaison 1944/45